Serie A 2007./08. je nogometna sezona sedamdeset i šesta od njenog osnivanja, te je počela na dan 27. kolovoza 2007. i završila na 18. svibnja 2008. Internazionale Milano je uspješno obranio prvenstvo posljednjeg dana ove sezone, završivši prvi s 85 bodova, tri boda ispred Rome.

Događaji

Lazijevog navijača ubila policija
U jutro 11. studenog, 2007., 26 godina star navijač Lazia, Gabriele Sandri, je ubijen od strane policajca, nakon što je policija imala obračun s navijačima Juventusa na A1 autocesti na benzinskoj stanici, blizu Arezza. Rana izvješća govore da je policajac ispucao metak u zrak da raščisti navijače, ali je zalutali metak pogodio navijača Lazia u vrat i ubio ga, dok je sjedio u autu. Na hitnom sastanku između Lega Calcia i načelnika policije je odlučeno da se susret između Juventusa i Lazia otkaže, a kod ostalih susreta tog kola da počmu s 10 minuta zakašnjenja. Tijekom susreta AC Milana i Atalante, lokalni navijači su pokušali ući na teren kako bi prekinuli susret. Kasnije popodne talijanski nogometni savez je smatrao da se susret između AS Rome i Cagliaria treba odgoditi, koji je trebao početi u 20 sati i 30 minuta. To huligane nije smetalo u rađenju novih nereda.

Sandrieva smrt se pokazala tragičnom nesrećom, a policajac je dobio optužbu za ubojstvo.

Momčadi sezone 2007./08.

Ljestvica 

Ut = odigrano utakmica; Pb = pobjedâ; N = neriješenih; Pz = porazâ; GP = postignuto pogodaka; GP = primljeno pogodaka; GR = razlika pogodaka; Bod = bodova

Najbolji strijelci
Igrači koji su postigli najmanje 10 golova

 21 gol
  Alessandro Del Piero (Juventus)
 20 golova
  David Trezeguet (Juventus)
 19 golova
  Marco Borriello (Genoa)
 17 golova
  Antonio Di Natale (Udinese)
  Zlatan Ibrahimović (Internazionale)
  Adrian Mutu (Fiorentina)
 15 golova
  Amauri (Palermo)
  Kaká (Milan)
 14 golova
  Goran Pandev (Lazio)
  Tommaso Rocchi (Lazio)
  Francesco Totti (Roma)
 13 golova
  Julio Ricardo Cruz (Internazionale)
  Massimo Maccarone (Siena)
 12 golova
  Nicola Amoruso (Reggina)
  Claudio Bellucci (Sampdoria)
  Cristiano Doni (Atalanta)
  Fabio Quagliarella (Udinese)
 11 golova
  Filippo Inzaghi (Milan)
 10 golova
  Robert Acquafresca (Cagliari)
  Antonio Cassano (Sampdoria)
  Francesco Tavano (Livorno)

Sezone Serie A